Чемпионат Европы по кёрлингу 2005 состоялся в городе Гармиш-Партенкирхен (Германия) с 9 по 17 декабря 2005 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 29 мужских и 24 женских команды.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 16-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Дании.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в мужском и женском чемпионатах мира 2006. Квалификацию получали команды, занявшие первые 7 мест, а также победитель стыковых матчей между занявшими 8-е место в группе А и 1-е место в группе В (11-е в общей классификации).

Впервые в чемпионате участвовали мужская сборная Хорватии, женские сборные Словакии, Хорватии, Эстонии.

Мужчины

Итоговая классификация (мужчины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2006; на чемпионате Европы 2006 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2006 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2006 примут участие в турнире группы B.

Женщины

Итоговая классификация (женщины) 

 Квалифицированы для участия в чемпионате мира 2006; на чемпионате Европы 2006 примут участие в турнире группы A.
 На чемпионате Европы 2006 примут участие в турнире группы А.
 На чемпионате Европы 2006 примут участие в турнире группы B.

Примечания

Ссылки 

2005
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене
Декабрь 2005 года
кёрлинг